Карло Леванович Маглакелидзе (род.  5 февраля 1978 в Кутаиси) — российский регбист грузинского происхождения; тренер.

Биография

Личная жизнь 
Имя получил в честь своего деда-участника Великой Отечественной войны. Родители проживают в Грузии. Очень любит вино.

Клубная карьера 
Занимался регби в детских командах Кутаиси, в Россию приехал в 2001 году. Выступал три года в краснодарском «Юге», затем переехал в Пензу в 2004 году выступать за «Империю». Два года провёл в казанской «Стреле-Агро», после чего вернулся в «Империю». В 2016 году перешёл на тренерскую работу в регбийный клуб «Витязь» (Пермь). В 2020 году стал тренером нападающих в команде «Владивостокские тигры»

Карьера в сборной 
Карло не получил вызова в сборную Грузии, несмотря на свои старания: тренеры предпочитали вызывать в сборную легионеров из чемпионата Франции. В 2009 году Карло, получивший российский паспорт, предпочёл выступать за сборную России и в июне 2009 года появился на сборе в Ногинске. Вместе с Георгием Минадзе они стали первыми грузинами в сборной России.

Первую игру он провёл за сборную России 12 июня 2009 на Кубке наций IRB против второй сборной Шотландии в Бухаресте. Всего он провёл 12 игр за сборную России. Был в расширенном списке игроков-кандидатов на поездку на чемпионат мира, но в финальную заявку не вошёл, хотя неоднократно заявлял о своей мечте сыграть на Кубке мира.

Примечания

Ссылки 
 
 Грузия. Без политики 

Регбисты России
Регбисты Грузии
Игроки сборной России по регби
Игроки РК «Богатыри»
Игроки РК «Империя»
Игроки РК «Стрела»
Регбийные тренеры России
Тренеры РК «Витязь»
Тренеры РК «Химик»